Pierre Brunet (), compositeur français, joueur de luth et de mandore ;
 Pierre Brunet (), prieur de l’abbaye Saint-Sauveur de Villeloin ;
 Pierre Brunet (1902-1991), patineur français ;
 Pierre Brunet (1908-1979), rameur français ;
 Pierre Brunet (1939-2011), cadre canadien ;
 Pierre Brunet (1969-), juriste et professeur des universités français.